McCormack peut désigner :
 Eric McCormack (1938-), un écrivain canadien ;
 Eric McCormack (1963-), un acteur, producteur, réalisateur et scénariste canadien.